Kazimierz Paszucha
 Marek Paszucha